Reniforma är ett släkte av svampar. Reniforma ingår i ordningen Microbotryales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Reniforma